O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2012 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes

Regulamento 
Quinze equipes serão divididas em 2 grupos (A com sete e B com oito equipes), que jogarão entre si, em turno e returno. A 4 primeiras equipes de cada grupo se classificam para os playoffs da fase quartas de final.
As fases quartas de final, semi final e final serão disputadas em melhor de 5 jogos.

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2012 no Brasil